Il termine Collatino si riferisce a:

 Collatino, quartiere di Roma lungo la via Collatina
 Lucio Tarquinio Collatino, console romano